Каниве () — фамилия и топоним.

Персоналии 
 Каниве, Николя (1887—1966) — люксембургский гимнаст и легкоатлет (прыгун в длину).
 Каниве, Шарль-Альфред (1839—1911) — французский журналист, поэт, литератор, сочинявший романы и рассказы.

Топоним 
 Виллер-Каниве — коммуна во Франции, находится в регионе Нижняя Нормандия.
 Сен-Пьер-Каниве — коммуна во Франции, находится в регионе Нижняя Нормандия.